Костел святого Архангела Михаїла — колишній римо-католицький храм в селі Старому Олексинці Тернопільської области України.

Відомості 
Замковий костел споруджений місцевими власниками Чарторийськими, ймовірно, на початку XVII ст. У 1863-1869 рр. на пожертви священника о. Йоана Буйницького святиню перебудовано на православну церкву.

У радянський період приміщення святиню використовували як складське приміщення, а згодом тут функціонував молодіжний заклад. 

У 1990-х рр. розпочалися православні богослужіння. 1994 року костел став церквою, яку освятили на честь святого Апостола Андрія Первозванного Православної церкви України.

Джерела 
 Старий Олексинець. Колишній костел св. Архангела Михаїла  // Костели і каплиці України.